Bieg pościgowy mężczyzn na Mistrzostwach świata w biathlonie 2013 odbył się 10 lutego w Nowym Mescie.

Wyniki

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2013